Де Соуза:
 Де Соуза, Джоннес Маркес (род. 1984) — бразильский футболист.
 Де Соуса, Диего (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Де Соуза, Женелия (род. 1987) — индийская актриса и фотомодель.
 Де Соуза, Рожериу (1910—1976) — португальский футболист.
 Де Соуза, Себастьян (род. 1993) — английский актёр.
 Де Соуза, Уоллес (род. 1987) — бразильский волейболист, диагональный, игрок сборной Бразилии.
 Де Соуза, Эрика (род. 1982) — бразильская баскетболистка, выступающая на позиции центрового.

 Составные фамилии
 Сестра Дулсе (урожд. Мария Рита де Соуза Понтес; 1914—1992) — бразильская монахиня, святая.